Дурбин:

 Дина Дурбин (1921—2013) — американская киноактриса, звезда Голливуда в 1940-е.
 Ричард Дурбин (род. 1944) — американский политик, сенатор США от штата Иллинойс.
 Дурбин, Эван (1906—1948) — английский экономист.